Huize Sint Joseph (Cadier en Keer)
 Huize Sint Joseph (Heel)
 Huize Sint-Jozef (Oud Gastel)
 Huize St. Joseph (Kruisstraat) en Huize St. Joseph (Visser), (voormalige) kloostergebouwen in Deurne (NL)